Arie se poate referi la:

 Suprafețe
 Arie, măsură a întinderii unei suprafețe

 Muzică
 Arie, compoziție muzicală vocală (parte dintr-o operă, operetă, oratoriu sau cantată)

 Persoane
 Arie, preot creștin din Alexandria, Egipt, după care a fost denumit arianismul